Села:
 Пилипи — Вінницька область, Барський район
 Пилипи — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Пилипи — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Пилипи — Хмельницька область, Деражнянський район
 Пилипи — Хмельницька область, Красилівський район

 Пилипи — колишнє село, Сумська область, Середино-Будський район